Bratwurstmuseum steht für:
 ein Museum in Mühlhausen/Thüringen, siehe 1. Deutsches Bratwurstmuseum
 ein Museum in Nürnberg, siehe Nürnberger Bratwurstmuseum